Белый ветер:

 Белый Ветер Цифровой — российская многопрофильная компания.
Белый Ветер — сеть магазинов в Казахстане
 Белый ветер — альбом советской и российской хеви-метал группы «Чёрный кофе».
 Белый ветер — песня группы «Чёрный кофе» с альбома «Белый ветер».